Борівська селищна рада — Київська область, Фастівський район
 Борівська селищна рада — Луганська область, м. Сєвєродонецьк
 Борівська селищна рада — Харківська область, Борівський район